Судравский — русская фамилия. Известные носители:
 Судравский, Борис Ксаверьевич (1875—1915) — генерал-майор, герой Первой мировой войны
 Судравский, Владимир Ксаверьевич (1872—1914) — русский военный историк, полковник, герой Первой мировой войны